

Cinema 
 Mr. District Attorney – film del 1941 diretto da William Morgan
 Femmina (Mr. District Attorney) – film del 1947 diretto da Robert B. Sinclair

Televisione 
 Mr. District Attorney – serie televisiva statunitense del 1954